Super League 2020/21 steht für:

 Super League 2020/21 (Griechenland)
 Super League 2020/21 (Schweiz)